Lízin let do nebe může být:

 Lízin let do nebe (film) – český film z roku 1937
 Lízin let do nebe (Simpsonovi) – epizoda amerického animovaného seriálu Simpsonovi